Pčinja est un toponyme qui peut désigner :
au Monténégro
Pčinja, un village situé dans la municipalité de Kolašin ;
en Serbie
la Pčinja, une rivière qui coule en Serbie et en Macédoine du Nord ;
la Pčinja, une région géographique du sud-est de la Serbie centrale ;
le district de Pčinja, une subdivision administrative de la Serbie centrale.

Homonymie de toponyme